Le terme Euro 2011 peut désigner différentes compétitions sportives à l'échelle européenne : 
 Football : 
 le Championnat d'Europe de football espoirs 2011
 Basket-ball :
 le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2011
 le Championnat d'Europe de basket-ball masculin 2011